Línea 47 puede referirse a:

 Línea 47 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 47 de autobuses de Barcelona.
 Línea 47 de autobuses de Madrid.
 Línea 47 de Movibus en la Región de Murcia, España.